İmranlı (district), een Turks district in de provincie Sivas
 İmranlı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İmranlı